

Codici 
 NUI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nuiqsut (Alaska) (Stati Uniti)

Fumetti
 Nui!  – Manga di Natsumi Mukai.

Altro 
 Nui – atollo delle isole Tuvalu
 Nui – società calcistica di Tuvalu